Лис может означать:
 Лис — самец лисицы.
 Лис (Lis) — польский дворянский герб.
 Лис (The Fox) — американский фильм 1967 года.
 Лис (SV Lyss) — швейцарский футбольный клуб.
 111L1 «Лис» — радиолокатор разведки наземных и малоскоростных низколетящих целей украинского производства.

Фамилия 
 Лис, Анатолий Васильевич (род. 1958) — заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, губернатор Брестской области.
 Лис, Бенджамин (1924—2010) — американский композитор и музыкальный педагог.
 Лис, Богдан (род. 1952) — профсоюзный деятель и политик.
 Лис, Войцех (1913—1948) — польский партизан.
 Лис, Лия (1908—1986; наст. имя Наталья Маргулис) — американская киноактриса.
 Лис, Луцьян (1950—2015) — польский велогонщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972).
 Лис, Марина Александровна (род. 1977) — белорусская футболистка и тренер.
 Лис, Том (род. 1990) — британский футболист.
 Лис, Эндрю (род. 1985) — австралийский актёр.

Также украинская фамилия Лыс ().

Топоним 
 Лис (Lys) — река в Бельгии и Франции.
 Лис (Lys) — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Лис (Lys) — коммуна во Франции, департамент Ньевр
 Лис (Lyss) — коммуна в Швейцарии.
 Лис-авеню — улица в г. Оттава и одновременно район этого города.
 Риу-Лис — река в Португалии.

См. также 
 Лисс
 Лыс
 Лиса (значения)
 Лисица (значения)

Примечания